Ґміна Чарноцин може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Чарноцин (Казімерський повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві
 Ґміна Чарноцин (Пйотрковський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві